żelek – Gelatinopsis, rodzaj grzybów
 żelek – cukierek z galaretki